Le nom Gasc peut faire référence à :

Patronymie 
 Anna Rosina de Gasc (1713-1783), peintre allemande ;
 Christian Gasc (1945-2022), costumier français ;
 Ésaïe Gasc (1748-1813), théologien et universitaire suisse ;
 Jacques Gasc (1949-), joueur de rugby à XV français ;
 Jean Gasc, évêque de Marseille de 1335 à 1344 ;
 Jean Gasc (1794-1875), homme politique français ;
 Léopold Gasc (1908-1998), général de brigade français ;
 Yves Gasc (1930-2018), poète et acteur français.

Homonymie de patronyme